Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Simone Colombo e Claudio Mezzadri che hanno battuto in finale Sergio Casal e Javier Sánchez 0-6, 6-3, 6-3

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (finale)
 Simone Colombo /  Claudio Mezzadri (campioni)

 Massimo Cierro /  Massimiliano Narducci (semifinali)
 Pedro Rebolledo /  Marc Rosset (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1989